La vida sigue igual peut désigner plusieurs films :

 , chanson de Julio Iglesias sorti en 1968 ;
 La vida sigue igual, film espagnol réalisé par Eugenio Martín, sorti en 1969 ;
 La vida sigue igual, film documentaire espagnol réalisé par Emma Tusell, sorti en 2003 ;
 , programme de télévision espagnol.